Cronologia della radio
 Invenzione della radio
 Radio (mass media)#Storia
 Storia della radio in Italia